— Церемонии вручения 2-я >>

1-я церемония вручения Прайм-тайм премии «Эмми» () — главная телевизионная премия США, награждающая лучшие телепрограммы года, выходящие в прайм-тайм. Вручение премий состоялось 25 января 1949 года в Hollywood Athletic Club в Лос-Анджелесе, ведущим выступил Уолтер О’Кифи.

Победители и номинанты

Программы

Персоны 
{| class="wikitable" width="50%"
|-
! width="50%"| Человек года на телевидении
|-
| valign="top" |
 Ширли Динсдейл
 Рита ЛеРой
 Патриция Моррисон
 Майк Стоуки
 Билл Уэлш
|}

 Специальная награда 
 Луис МакМанус проектирование статуэтки «Эмми».

 Станционная награда 
 KTLA за работу в 1948 году.

 Техническая награда 
 Charles Mesak и Don Lee'''.

Примечания

См. также 
 Оскар (кинопремия, 1949)
 Золотой глобус (1949)

Ссылки 
 Academy of Television Arts and Sciences website
 Emmys.com list of 1949 Nominees & Winners
 

1949
События 25 января
Январь 1949 года
1949 год в Калифорнии
История Лос-Анджелеса